gmina Dębowiec – województwo śląskie
 gmina Dębowiec – województwo podkarpackie